II. Mihály, bizánci császár
 II. Mihály, epiruszi despota
 II. Mihály, kijevi nagyfejedelem
 II. Apafi Mihály, erdélyi fejedelem
 II. (Vitéz) Mihály havasalföldi fejedelem